Chautauqua County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Chautauqua County Courthouse (Kansas)
 Chautauqua County Courthouse (New York)